Alain Danet, sportif, journaliste et patron de presse français  (1931-2006) ;
 Guy Danet, avocat français (1933-2004) ;
 Jean Danet, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français (1924-2001) ;
 Jean-Joseph Danet, homme politique français (1751-1820) ;
 Marie Danet, joueuse de tennis française des années 1910 ;
 Pierre Danet, philologue français (1650?-1709).

Voir aussi